Springport steht für: 

 Springport (Indiana), Ortschaft im Henry County, Indiana, USA 
 Springport (Michigan), Ortschaft im Jackson County, Michigan, USA 
 Springport (New York), Ortschaft im Cayuga County, New York, USA 
 Springport Township, Verwaltungseinheit im Jackson County, Michigan, USA